Die Spielzeit 1971 war die 5. und letzte reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Kleinfeldhandball. Der nachfolgende Wettbewerb war der Sommerpokal 1972.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- oder Auswärtsspiel um den Einzug in die Finalrunde. Die besten vier spielen in einer einfachen Runde um die Schweizer Meisterschaft. Die letzten vier spielten um die Plätze 5 bis 8. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1971.

RTV 1879 Basel 
Der RTV 1879 Basel wäre in der vorherigen Saison abgestiegen, da aber der RTV 1879 Basel II Nationalliga B Meister wurde, verblieb die erste Mannschaft in der NLA.

Meisterschaftsrunde

Rangliste 

Stand: 30. Juni 2017

1. Schweizermeistertitel für den GG Bern

Statistiken

Torschützenliste

Einzelnachweise 

71
Handballveranstaltung 1971